Dixey steht für:

 Dixey Rock, Klippe in der Gruppe der Danger Islands, Antarktis
 Mount Dixey, Berg an der Westküste des Palmerlands, Antarktika
 Neville Dixey (1881–1947), britischer Politiker